Balneário

Banho público

Chuveiro público

Vestiário

Turismo termal

Estância termal

Spa

Banho turco (hamam ou amã)